Коронанго има више значења:

 Општина Коронанго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коронанго (Коронанго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику